Villa rustica (építészet)
 Villa rustica (Szentendre)